Borotín est un toponyme qui peut désigner :

Borotín, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Borotín, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie